Палмита има више значења:

 Палмита (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Палмита (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику